Барбора Штефкова (; родилась 4 апреля 1995 года в Оломоуц, Чехия) — чешская профессиональная теннисистка.

Общая информация

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (13)

Победы (9) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (19)

Победы (12)

Поражения (7)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Чехии